Наркомат продовольствия:

 Наркомпрод РСФСР — наркомат продовольствия РСФСР (1917—1924).
 Наркомпрод СССР — наркомат продовольствия СССР (1922—1925).